Operatie Desert Shield (1990), een militaire operatie door de VS tijdens de Golfoorlog van 1990-1991.
 Operatie Desert Shield (2006), een militaire operatie door de Iraakse opstand en al Qaida.